

Маунт-Ейрі — місто, штат Джорджія
 Маунт-Ейрі — місто, штат Меріленд
 Маунт-Ейрі — місто, штат Північна Кароліна